Periplo del Ponto Euxino puede hacer referencia a:
 Periplo del Ponto Euxino de Arriano. Comienzos del siglo II.
 Periplo del Ponto Euxino de autor anónimo. Mediados del siglo VI.